Skerl ist der Familienname folgender Personen:

 August Skerl (1829–1895), deutscher Theologe aus Braunschweig
 Joachim Skerl (* 1933), deutscher Designer, Direktor der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm